Лев Евдоки́мович Балашо́в (род. 10 октября 1944 года, Москва) — российский философ, член редколлегии Вестника РФО, кандидат философских наук, доцент, окончил философский факультет МГУ в 1969 году, там же защитил кандидатскую диссертацию на тему «Познавательные и практические функции категории „качество“». Профессор кафедры философии МГУИЭ в 2004—2013 гг.

Ветеран Моссовета, в 1990—1993 гг. был народным депутатом Московского городского совета 21 (последнего) созыва, принимал активное участие в политической жизни Москвы и страны.

Проекты и результаты 
 Разработка концепции категориальной картины мира, категориальной логики. См.: 
 Разработка систематического курса философии. См.:  
 Разработка проблем философии мышления. См.: 
 Разработка реалистической теории бессмертия. См.:   
 Разработка концепции практической философии как дисциплины (софологии), предназначенной для эксклюзивного применения в практике межчеловеческих отношений. См.:

Научно-организационная деятельность 
 Издатель и редактор журнала «КАТЕГОРИИ» (1997—1998 гг) 
 член редколлегии журнала «Вестник Российского философского общества»

Публикации 
Автор свыше 90 публикаций

Монографии 
 Мир глазами философа. Категориальная картина мира. М.: ACADEMIA, 1997. — 293 стр.; ISBN 5-87532-005-2 
 Соответствия и антисоответствия между категориями. Проблемы категориальной логики. М.: ACADEMIA, 1998. — 51 стр.; ISBN 5-87532-022-2 
  ISBN 5-94073-007-8; 2-я ред., 2012. — 572 с.
 Ошибки и перекосы категориального мышления. М.: МЗ-Пресс, 2002. — 137 с. - pdf; ISBN 5-94073-016-9 
 Жизнь, смерть, бессмертие. М.: ACADEMIA, 1996. — 96 с; ISBN 5-87532-110-5 Скачать: 
 Как мы думаем? М.: ACADEMIA, 1996 — 60 с.; ISBN 5-87532-110-5 См. расширенную редакцию: 
 Критика марксизма и коммунизма. М.: ACADEMIA, 1997 — 69 с.; ISBN 5-87532-002-8
 Что такое философия? М.: ACADEMIA, 1999. 2-е изд. − 33 с. ISBN 5-87532-023-0. Расшир. редакция - 2021 г. — 81 с.
 Золотое правило поведения. М.: ACADEMIA, 1999; ISBN 5-87532-024-9
 Либерализм и свобода. М.: ACADEMIA, 1999; ISBN 5-87532-024-9, 2-я, расширенная редакция: 
 Гуманистический манифест. М.: ACADEMIA, 2000; ISBN 5-87532-106-7
 Россия и мир на рубеже веков-тысячелетий (что было и что будет). М., 2000—2001;
 Философия для жизни. Пособие по практической философии. М.: МЗ Пресс, 2001. — 56 с. ISBN 5-94073-016-8
 Негатив жизни: антикультура и антифилософия. М.: ACADEMIA, 2002; ISBN 5-87532-109-2 
 Человек среди людей. (Как вести себя в обществе?). М., 2002;
 Мысли о религии. М., 2001. — 28 с.
 Об опасности наркотиков и прелестях жизни без них. М., 2001. — 30 с.
 Человечеству грозит гибель от депопуляции, если… М., 2009. — 31 с.
 KÄYTÄNNÖN FILOSOFIA ELI SOFOLOGIA. Suomennos, 2009. — 475 p. ПРАКТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ или СОФОЛОГИЯ. Хельсинки, 2009 (перевод на финский язык Аско Корпелы). ISBN 951-9061-20-7
 Practical Philosophy or Sophology: How we think, so we live. L E Balashov (Author). — 498 pages. Publisher: CreateSpace (November 26, 2011). Language: English. Made in USA Charleston SC 06 November 2011. ISBN 146643094X ISBN 978-1466430945 
 Наука любви. М.: Дашков и К°, 2021. — 136 с., — ISBN 978-5-394-04440-3

Учебники и учебные пособия 
 Философия: учебник (систематический курс). М.: Дашков и К°, 8-е изд., 2023 - 625 с., - ISBN 978-5-394-04720-6, 6-е изд., перер. и доп., 2021. — 625 с. - ISBN 978-5-394-04115-0 См.:  
  , 5-е изд., 2020. — ISBN 978-5-394-03792-4, 6-е изд., 2021.- ISBN: 978-5-394-04332-1
 Занимательная философия. Аудиокнига. М., «Ардис», 2009. 
 Занимательная философия. Учебное пособие. М.: Дашков и К°,  , 9-е издание, 2023. — 452 с. -  
 Задачи и упражнения по философии. М.: Дашков и К°, — 48 с. 5-е издание - 2022, 3-е изд. — 2020. ISBN 978-5-394-03885-3   , 4-е изд. - 2021. ISBN: 978-5-394-04116-7.
 Занимательная этика. М.: Дашков и К°, 2-е изд. — 464 с. - 2023. ISBN 978-5-394-04517-2 \ DOI 10.29030/978-5-394-04517-2-2022

Статьи 
 Соответствия — особый тип отношений между категориями (проблемы категориальной логики). В: журн. «Философские исследования», 1993, № 2. С. 158—186.  
 Критика идей социализма и коммунизма. — В: сб. «На пути к открытому обществу. Идеи Карла Поппера и современная Россия», М.: Изд-во «Весь мир», 1998. С. 216—226. 
 Противоречие (категориально-логический портрет). — В: журн. «Полигнозис», 1998, № 3. 
 Становление (категориально-логический портрет). — В: журн. «Полигнозис», 1999, № 1.   
 Тезисы о гуманизме. — В: журн. «Здравый смысл», 2000, № 14.
 Ф. Ницше — Гитлер философии. — В: Труды членов Российского философского общества, М., 2002. Вып. 2. С. 141—149.
 Жизнь, смерть, бессмертие человека. — В: Труды членов Российского философского общества, М., 2003. Вып. 4-й. С. 121—150.
 Смерти нет оправдания (критика утверждений о положительной ценности смерти). — В: Труды членов Российского философского общества, вып. 5-й, М., 2003. Вып. 5-й. С. 61-73.
 Реалистическая теория бессмертия — В: Вестник Российского философского общества, 2003, № 1 (25). 
 Статья «Смерть» — Глобалистика: Энциклопедия. М.: ОАО Издательство «Радуга», 2003. 
 Статья «Гуманизм» — Глобалистика: Энциклопедия. М.: ОАО Издательство «Радуга», 2003. 
 Деятельность, субъект, объект (категориально-логический портрет). — В: ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ISSN 2078-7898 Научный журнал. Серия ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ, 2013, Выпуск 4 (16), стр. 46-56.  
 Особенности русской революции 1917 года и ее уроки. — В: Вестник Российского философского общества, 2017, № 2 (82). С. 24 
 Недостатки системы образования в России. — В: Вестник Российского философского общества, 2017, № 3 (83). С. 74-79 
 Антикультура в современном мире и ее проявления в постсоветской России. — В: Русская идея и китайский путь в культурном контексте современности. Колл. монография / под ред. проф. А. Н. Чумакова и проф. Ли Хэй. — М.: РФО; ООО «СиДиПрессАрт», 2017. — с.70-81. См.: 

 Современный многоэтажный город — черная дыра человечества как биологического вида. — В: Вестник Российского философского общества, 2018, № 2 (86). — с. 48-49. 
 Общество потребления — уродливая концепция жизни. — Труды членов Российского философского общества. Выпуск 20, 2018, с. 61-62. 
 Глобализм, антиглобализм, космизм. — Труды членов Российского философского общества. Выпуск 20, 2018, с.	62-64.
 Страны Востока и Запада в координатах «коллективизм—индивидуализм». — Труды членов Российского философского общества. Выпуск 20, 2018, с. 64-67.
 Человечеству грозит гибель от депопуляции, если… — Восьмой Российский Философский Конгресс «Философия в полицентричном мире» - Т. 4. Круглые столы (Сборник научных статей) — РФО - ИФРАН - МГУ Издательство «Логос» Москва 2020 — с. 345-348.
 Массовый марафон? Да! - журнал "Легкая атлетика", 1986, № 2, февраль. См.: 
 Качество как ступень познания. - В: Вестник Московского университета, серия "философия", 1975, № 2. 
 Качество как объект измерения. - В: журнал "Философские науки", 1976, № 4

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт Балашова Л. Е.
 Дневник размышлений в Живом журнале
 Страница, публикации на Проза.ру
 Биография Ру.
 
 ИСТИНА Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных См. 
 Гуманистический манифест философа Л.Балашова — ОРТ 3.04.2010. См. 
 Презентация книги: Л. Е. Балашов. Занимательная философия. — 24 марта 2018 г. в магазине «Библио-Глобус». См. видеоролик 
 Презентация книги: Л. Е. Балашов. Этика. — 14 января 2020 г. в магазине «Библио-Глобус». См. видеоролик 
 Участие в программе Вадима Тихомирова на Радио России «Стратегия жизни и долголетие» 24 апреля 2018 г. См. 
 Видео и аудиозаписи на странице «Лев Балашов» в ютубе. См. 
 Фото 1969, 1988, 1988 (дружеский шарж) 1989, 2005, 2005 (В Лосином Острове), 2005 (портрет кисти Дарьи Соболевой), 2007, 2017 гг.:

     

Родившиеся в Москве
Философы СССР
Философы России
Философы XX века
Философы XXI века
Выпускники философского факультета МГУ
Кандидаты философских наук
Сотрудники Института философии РАН
Депутаты Московского городского совета
Персоналии:Этика
Авторы учебников философии
Преподаватели МГУИЭ